Роберто Сильва Наццари (, род. 1938) — уругвайский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Уругвая 1971 г.

В составе сборной Уругвая участник четырех шахматных олимпиад (1962, 1968, 1976 и 1978 гг.), Панамериканского командного чемпионата 1991 г.

Участник ряда международных турниров на территории Южной Америки.

В 1972 г. представлял Уругвай в зональном турнире.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Р. Сильвы Наццари в базе Chessgames
 Личная карточка Р. Сильвы Наццари на сайте 365Chess
 Личная карточка Р. Сильвы Наццари на сайте 365Chess (другая: партии с олимпиады 1976 г.)

Шахматисты Уругвая
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад